Родо́льфо Гонса́лес (, родился 14 мая 1986 года в Каракасе, Венесуэла) — венесуэльский автогонщик.

Карьера 
Гонсалес начал карьеру с картинга, в соревнованиях по которому участвовал до 2002 г. С 2003 по 2005 года он выступал в различных национальных классах Формулы-Рено 2.0.

В 2006 г. Родольфо выступал в национальном классе Британской Формулы-3, где набрал 355 очков и стал чемпионом. В 2007 г. он участвовал в Lloyds TSB Insurance British F3 International Series. В 2008 г. Гонсалес принял участие в итальянском этапе Европейской Формулы-3000, а также в гонке RTL GP Masters of Formula 3; провёл полный сезон в Евросерии Формулы-3, где занял лишь 24-ое место.

Гонсалес участвовал в 8 гонках сезона 2008/09 Азиатской серии GP2. В 2009 г. он принял участие в 2-х гонках серии GP2 в составе команды Trident Racing; выступал в 13 из 15 гонок Евросерии Формулы-3, в которой набрал 44 очка и занял 5-ое место. В 2010 г. Родольфо провёл сезон в GP2 в составе команды Arden International, где набрал всего 4 очка и занял 21-ое место. Также участвовал в 4-х гонка сезона 2009/10 Азиатской серии GP2. В 2011 г., являясь резервным пилотом команды Lotus Renault GP Формулы-1, Гонсалес провёл 2 гонки в Auto GP, 4 в Азиатской серии GP2, а также полный сезон в европейской GP2.

В 2012 г. Родольфо стал резервным пилотом уже в двух командах Формулы-1 — в Катерхэме и Форс Индии. Провёл сезон в GP2 в составе Катерхэма, где занял 22-ое место, и в гонке 24 часа Дубая, в которой в составе экипажа команды Heico Motorsport на автомобиле Mercedes SLS AMG GT3 занял 3-е место. В 2013 г. был тест пилотом команды Формулы-1 «Маруся».

В 2014 г. Гонсалес принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2 в составе команды Murphy Prototypes, его экипаж не финишировал. Также он участвовал в 3 гонках Европейской серии Ле-Ман в классе LMP2, за которые набрал 20 очков. В 2015 г. Родольфо выступал в 6 гонках серии Verizon IndyCar Series.

Результаты выступлений

Гоночная карьера

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Каракасе
Автогонщики Венесуэлы
Пилоты GP2 из Венесуэлы